Vangelo greco degli Egiziani – opera perduta, risalente al II secolo
 Vangelo copto degli Egiziani – opera ritrovata tra i codici di Nag Hammadi, risalente al III-IV secolo